Der Dreiband-Weltcup 1998/3 war das zweite UMB/BWA-Weltcupturnier im 13. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 9. bis zum 12. April 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Lissabon.

Geschichte 
In den beiden ersten Runden des Dreiband-Weltcup-Turniers startete der Belgier Frédéric Caudron grandios. Im Viertelfinale gegen Semih Saygıner war dann aber das Turnier für ihn beendet. Für den Rekordweltmeister Raymond Ceulemans war zum zweiten Mal die erste Runde Endstation. Im Kampf um den Gesamtweltcup war es wie in Bussum. Die beiden momentan besten Dreibandspieler Torbjörn Blomdahl und Dick Jaspers trafen sich im Finale wieder. Nach 2:0-Satzführung führte Jaspers im dritten Satz nach vier Aufnahmen bereits mit 12:1. Dann stieß Blomdahl mit der Turnier-Höchstserie von 14 Punkten diesen Satz aus und startete den vierten Satz mit zehn Punkten. Jaspers konterte mit acht Punkten und beendete die Partie in der fünften Aufnahme beim Stand von 13:13 mit zwei Punkten und sicherte sich seinen siebten Weltcup-Sieg.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Künftig sind 18 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Dion Nelin
  Marco Zanetti
  Raimond Burgman
  Semih Saygıner
  Christian Rudolph
  Raymond Ceulemans
  Daniel Sánchez
  Gerwin Valentijn
  Henk Habraken
  Eddy Leppens
  Jorge Theriaga
  Martin Horn
  Andreas Efler
  Christ van der Smissen
  Francis Forton

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards:
  Egidio Vieira
  Américo Rui

Qualifikation 
Es wurde eine Vorqualifikationsrunde gespielt. Die 23 Gruppensieger erreichten die Hauptqualifikation. Aus dieser Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1998 03
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Lissabon